Het Wereldkampioenschap ijshockey van 2006 voor C-landen werd gehouden van 27 maart tot en met 9 april in het Bulgaarse Sofia en het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het kampioenschap bestond uit twee poules van zes landen waarin ieder land alle poulegenoten een maal treft. Beide poulewinnaars promoveren naar het WK voor B-landen in 2007, terwijl de nummer zes van beide poules degradeert naar het WK voor D-landen in 2007.

Groep A (Sofia)

Ranglijst

Groep B (Auckland)

Ranglijst

Statistieken

Zie ook
 Wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen 2006
 Wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen 2006
 Wereldkampioenschap ijshockey voor D-landen 2006

IJshockey in 2006
Sportevenement in Sofia
Sportevenement in Auckland
IJshockey
IJshockey